Jaren 60 verwijst naar het zevende decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
60-69
160-169
260-269
360-369
460-469
560-569
660-669
760-769
860-869
960-969
1060-1069
1160-1169
1260-1269
1360-1369
1460-1469
1560-1569
1660-1669
1760-1769
1860-1869
1960-1969